Elisabeth van Oostenrijk (Linz, 9 juni 1526 — Vilnius, 15 juni 1545) was van 1543 tot aan haar dood medekoningin van Polen. Zij behoorde tot het Huis Habsburg.

Levensloop 
Elisabeth was de oudste dochter van keizer Ferdinand I van het Heilige Roomse Rijk uit diens huwelijk met Anna van Bohemen en Hongarije, dochter van koning Wladislaus II van Hongarije en Bohemen. Al kort na haar geboorte werd ze verloofd met Sigismund II August (1520-1572), zoon van koning Sigismund I van Polen en vanaf 1530 aan de zijde van zijn vader medekoning van Polen. Bedoeling van het huwelijk was om de relaties tussen het Huis Jagiello en het Huis Habsburg te verbeteren.

Op 5 mei 1543 vond het huwelijk van Elisabeth en Sigismund II August plaats. De verhoopte toenadering tussen het Huis Jagiello en het Huis Habsburg kwam er niet. Elisabeth zat aan het hof geprangd tussen voor- en tegenstanders van de Habsburgers en werd door haar man uitgesproken koel ontvangen; haar schoonmoeder Bona Sforza accepteerde haar niet en haar man ontwikkelde een lichamelijke aversie voor haar, vermoedelijk omdat ze aan epilepsieaanvallen leed en geen Pools kon spreken.

Elisabeth van Oostenrijk stierf in juni 1545, enkele dagen na haar negentiende verjaardag en zonder een kind te hebben gebaard. Haar echtgenoot Sigismund II August zou later hertrouwen met haar zus Catharina van Oostenrijk.

Voorouders 

Habsburg
Partner van de koning van Polen
Oostenrijk, Elisabeth